Амонячният часовник е атомен часовник, чието действие се основава на честотата на трептене, с която азотният атом в молекулата на амоняка преминава през равнината на трите водородни атома и се връща обратно. Трептенето е с честота 23870 херца, като за доставяне на енергия с тази честота се използва кварцов кристал. Тъй като амонякът поглъща енергия само при тази честота, той служи за регулиране на честотата на кварцовия осцилатор чрез верига за обратна връзка.

Часовници